Сезон 2007–08 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 26 серпня 2007 та 18 травня 2008 року. Став 76-м турніром з моменту заснування Серії A. Участь у змаганні брали 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Серії B. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Серії B.

Переможцем турніру став міланський «Інтернаціонале», який здобув свій третій поспіль та 16-й в історії чемпіонський титул. Майбутні чемпіони захопили одноосібне лідерство у 6 турі турніру, після чого вже не залишали першого рядка турнірної таблиці. Хоча посеред змагання відрив основного переслідувача, «Роми», від лідера сягав 11 очок, перед останнім туром команди розділяв лише один заліковий пункт. «Інтер» забезпечив перемогу в сезоні, здолавши в цьому останньому турі одного з аутсайдерів сезону, «Парму», з рахунком 2:0.

Команди 

Участь у турнірі Серії A сезону 2007–08 брали 20 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
За результатами сезону таблицю найкращих бомбардирів Серії А очолила пара нападників туринського «Ювентуса» — Алессандро Дель П'єро та Давід Трезеге, які забили відповідно 21 та 20 голів в матчах турніру.

Повний перелік гравців, що забили принаймні 10 голів в рамках Серії A сезону 2007—08:

 21 гол
  Алессандро Дель П'єро («Ювентус»)
 20 голів
  Давід Трезеге («Ювентус»)
 19 голів
  Марко Боррієлло («Дженоа»)
 17 голів
  Антоніо Ді Натале («Удінезе»)
  Златан Ібрагімович («Інтернаціонале»)
  Адріан Муту («Фіорентина»)
 15 голів
  Амаурі («Палермо»)
  Кака («Мілан»)
 14 голів
  Горан Пандев («Лаціо»)
  Томмазо Роккі («Лаціо»)
  Франческо Тотті («Рома»)
 13 голів
  Хуліо Рікардо Крус («Інтернаціонале»)
  Массімо Маккароне («Сієна»)
 12 голів
  Нікола Аморузо («Реджина»)
  Клаудіо Белуччі («Сампдорія»)
  Крістіано Доні («Аталанта»)
  Фабіо Квальярелла («Удінезе»)
 11 голів
  Філіппо Індзагі («Мілан»)
 10 голів
  Роберт Аквафреска («Кальярі»)
  Антоніо Кассано («Сампдорія»)
  Франческо Тавано («Ліворно»)

Альберто Джилардіно, Давід Трезеге і Нікола Аморузо забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Габрієль Батістута (184), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174).

Посилання 
 Серія A 2007–08 на RSSSF  

2007-2008
2007 у футболі
2008 у футболі
2007 в італійському спорті
2008 в італійському спорті